Экс — может означать:

 Экс — означает прошлый, бывший (например, экс-чемпион).
 Экс — (сокр.) от экспроприация, популярный в конце XIX — начале XX вв. источник финансирования революционной деятельности в Российской империи.
 Экс- — приставка в значении «из», «вне» (например, экстерриториальность).

Аббревиатура 
 ЭКС — электрокардиостимулятор.
 ЭКС — экстренное кесарево сечение.
 ЭКС — Экспедиция кремлёвского строения.
 Экс (икс, ) — двадцать четвёртая по счёту буква латинского алфавита.

Топоним 
 Экс — остров у западных берегов Франции.

 Населённые пункты
 Экс — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Экс — коммуна во Франции, в департаменте Нор.

 Водные объекты

 Экс — река в Англии.

См. также 

 Экс-ББ
  (значения)
 Сент-Экс — распространённое сокращение от фамилии Сент-Экзюпери.